

Geografia 
 Ob'  – città dell'oblast' di Novosibirsk (Russia)
 Ob'  – fiume della Siberia occidentale (Russia)
 Golfo dell'Ob'  – baia del Mare Glaciale Artico in cui sfocia il fiume Ob' (Russia)
 Mare dell'Ob' – nome informale con cui è conosciuto il bacino artificiale di Novosibirsk

Sigle 
 Odense Boldklub  – squadra di calcio danese
 Ossewabrandwag  – partito politico sudafricano

Astronomia 
 Associazione OB  – ammasso stellare di stelle di tipo O e B
 16563 Ob  – asteroide della fascia principale

Codici 
 OB – codice vettore IATA di Astrakhan Airlines
 OB – codice ISO 3166-2:DJ della regione di Obock (Gibuti)

Altro 
 OB – targa automobilistica di Loveč (Bulgaria)
 OB – targa automobilistica di Oberhausen (Germania)

Altri progetti